Frenulinidae är en familj av armfotingar. Frenulinidae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Frenulinidae 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Frenulinidae